

Блява — село, Мідногорський міський округ, Оренбурзька область
 Блява — селище, Мідногорський міський округ, Оренбурзька область